Kvalspelet till Europamästerskapet i futsal 2005 spelades mellan den 6 januari och 1 februari 2004. 33 länder tävlade om 7 platser, Tjeckien var direktkvalificerat till mästerskapet som värdland och behövde ej delta i kvalspelet.

Preliminär kvalomgång

Grupp A
Matcherna spelades i Varna, Bulgarien.

Grupp B
Matcherna spelades i Vlorë, Albanien.

Grupper

Grupp 1
Matcherna spelades Hasselt, Belgien.

Grupp 2
Matcherna spelades i Trnava, Slovakien.

Grupp 3
Matcherna spelades i Andorra La Vella, Andorra.

Grupp 4
Matcherna spelades i Las Rozas, Spanien.

Grupp 5
Matcherna spelades i Zrenjanin, Serbien och Montenegro.

Grupp 6
Matcherna spelades i Budapest, Ungern.

Grupp 7
Matcherna spelades i Sarajevo, Bosnien och Hercegovina.

Källor
 Rsssf.com

Kvalspel 2005
Futsalåret 2004